Belebt oder belebt steht für:

 Belebt (Heraldik), Element der Wappenkunde
 belebte vs. unbelebte Substantive, grammatische Eigenschaft, siehe Genus #Belebtheit

Siehe auch:

 Belebtheitskategorie (Grammatik)